Kuugarsuaq bezeichnet:
 Kuugarsuaq (Fluss, Appat), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kuugarsuaq (Fluss, Siorapaluup Kangerlua), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland